Els proboscidis (Proboscidea) són un ordre pertanyent als mamífers placentaris. Actualment, comprèn només tres espècies: l'elefant africà (Loxodonta africana), l'elefant africà dels boscos (Loxodonta cyclotis) i l'elefant asiàtic (Elephas maximus), els tres inclosos en la família Elephantidae. Un llegat molt pobre d'un grup que va aparèixer fa més de 30 milions d'anys i entre les famílies desaparegudes cal destacar els meritèrids, baritèrids, mastodòntids, dinotèrids i estegodòntids (antecessors directes dels elefàntids posteriors). Fa menys de deu mil anys, en acabar l'última glaciació, encara quedaven dues espècies de mastodonts a Amèrica i diverses més d'elefàntids, entre aquestes el mamut llanut (Mammuthus primigenius) d'Euràsia i Nord-amèrica, el mamut de Colúmbia (Mammuthus columbii), i unes quantes espècies insulars nanes dels gèneres Palaeoloxodon i Stegodon.

Taxonomia 
Gènere Jozaria (extint)
Anthracobunidae (extint)
Moeritheriidae (extint)
Euproboscidea
Numidotheriidae (extint)
Barytheriidae (extint)
Deinotheriidae (extint)
Elephantiformes
Phiomiidae (extint)
Palaeomastodontidae (extint)
Hemimastodontidae (extint)
Mammutidae (extint)
Euelephantoidea
Choerolophodontidae (extint)
Amebelodontidae (extint)
Gnathabelodontidae (extint)
Gomphotheriidae (extint)
 Tribu: Amebelodontini
 Gènere Platybelodon
Elephantidae